Аленицын — русская фамилия. Известные носители:

 Аленицын, Александр Аполлонович (1884—1922) — российский теннисист.
 Аленицын, Владимир Дмитриевич (1846—1910) — российский зоолог, статистик и картограф.